Une prothèse du genou est un implant articulaire interne qui remplace les surfaces articulaires défaillantes du genou, dans le but de permettre de nouveau un appui stable, la flexion et l'extension, et de récupérer un bon périmètre de marche.

Épidémiologie 
La prothèse de genou (PG ou PTG) est l'une des opérations les plus communément pratiquées : environ  de genou sont posées chaque année en France, Outremer compris.

En 2008, aux États-Unis,  de genou ont été implantées, chiffre traduisant un taux d'accroissement annuel de 10 % au cours de la décennie 1990.

À titre de comparaison, « seulement »  (PTH) sont implantées, chiffre traduisant un taux d'accroissement annuel, également moins élevé .

À titre d'exemple insulaire, en Guadeloupe, depuis plus de deux décennies, si l'on admet que le pays est  moins peuplé et plus jeune que les États-Unis, les statistiques d'activité de reconstruction articulaire de genoux et hanches sont, depuis le début de la décennie 1980, régulièrement comparées aux chiffres américains, connus et divisés par . Les résultats de prothèse de genou (PTG et « uni ») à , voire  seraient comparables, voire surpasseraient les meilleurs résultats de la PTH.

Indications 

La prothèse du genou n'est en principe, proposée et mise en place qu'en cas de lésions graves : arthrose évoluée, polyarthrite rhumatoïde, destructions d'origine traumatique.

Il n'y a pas de place pour la chirurgie préventive au vu de radios en matière de prothèse articulaire, mais trop tarder aboutit aussi, à l'inverse, à une sédentarisation excessive (avec ses conséquences : hypertension, diabète, obésité, etc.) en majorant le risque opératoire et la complexité des suites.

Les objectifs assignés à la prothèse de genou (PTG) sont de trois ordres : soulagement des douleurs, restauration des axes du membre et restauration de l'amplitude des mouvements du genou.

Les contraintes techniques sont importantes : la PTG se doit tout particulièrement d'autoriser flexion et extension tout en résistant aux mouvements anormaux tels que ,  ou translation excessive.

.

Technologie 
L'implant est constitué de métal (alliage acier chrome cobalt, titane) et de polyéthylène (versant tibial).La fixation à l'os utilise soit du ciment chirurgical (polyméthyl métacrylate) soit un système de fixation sans ciment.

Considérations d'ordre technique 
Les prothèses de genou peuvent être regroupée en deux principales catégories:
 les prothèses à glissement: l'implant fémoral glissant sur l'implant tibial, se déclinant elle-même en plateau fixe ou mobile, ultracongruant et/ postero-stabilisée.
 les prothèses contraintes: il existe une charnière entre l'implant fémoral et l'implant tibial.
Une troisième catégorie intermédiaire existe:
 les prothèses semi-contraintes: coques entre l'implant fémoral et tibial.

Geste chirurgical volontiers qualifié de « majeur »

Examens et bilan pré-opératoire

Radiographies

Déviations angulaires irréductibles et rétractions, raideur

Instabilité grossière ligamentaire

Maladies vasculaires : artères, etc.

État de la peau

Désaxations des gros os de jambe et de cuisse et déformation de hanches (controlatérale aussi)

Calques préopératoires numérisés

Antécédents d'opération(s) à ce genou

Grosses pertes de substance osseuse

Préparation à l'opération 
L'intervention chirurgicale, peut être précédée d'une stimulation par érythropoïétine.

Instruments chirurgicaux : ancillaire

Antibiothérapie dite « préventive »

Installation de l'opéré(e)

Technique opératoire 
La prothèse est en principe posée dans un environnement aseptique strict.

L'intervention chirurgicale dure environ une heure et , durée variable en fonction de l'expérience de l'équipe et de l'habileté du chirurgien et de l'importance des déformations du genou.

Équilibrage par résection mesurée ou par création de perte de substance en flexion  ?

Préparation de l'extrémité inférieure du fémur aux coupes osseuses

Résection du tibia

Respect ou non du ligament croisé postérieur

Équilibrage du genou

Équilibrage des ligaments

Écarts en flexion et en extension

Rotules

Fermeture

Ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure

Soins péri-opératoires 
L'hospitalisation dure volontiers moins de huit jours (gonarthrose évoluée unilatérale), mais plus si le chirurgien le juge prudent. L'opéré appuie complètement au plus tard à  sauf exception. Le traitement anticoagulant en post opératoire est la règle, plus ou moins intensif ou « curatif » en fonction des antécédents et de la mobilité globale du patient, et ce, en prévention de la maladie thrombo-embolique.
Les techniques modernes de prise en charge, telles que la récupération rapide après chirurgie permettent de réduire la durée de séjour à  et parfois même moins. Certains patients peuvent même bénéficier de prise en charge en chirurgie ambulatoire pour les prothèses uni-compartimentales du genou, voire pour des prothèses totales du genou.
Cela passe par une mobilisation très précoce de l'articulation, elle-même conditionnée par un traitement parfait de la douleur. L'utilisation de l'infiltration peropératoire d'un mélange d'antalgique, d'anti-inflammatoire et d'adrénaline est un facteur facilitant l'obtention de cette antalgie quasi parfaite et tend donc à se diffuser.

Un œdème du genou apparaît dans les heures ou jours qui suivent. Il est maximal 3 à 8 jours après l'opération. En moyenne, le volume est augmenté de 35 % par rapport à avant l'opération. Trois mois après l'intervention, il est encore augmenté de 11 %.

Rééducation 
La rééducation précoce par des kinésithérapeutes/physiothérapeutes est recommandée. Elle débute dès le lendemain de l'intervention en l'absence de complications, au plus tard dans les deux semaines pour être qualifiée de précoce et être plus efficace en termes de qualité et rapidité de récupération.

Les kinésithérapeutes, en collaboration avec les patients, réalisent un bilan pour déterminer les objectifs de la prise en charge qui sont généralement :

 la récupération des amplitudes articulaires du genou en flexion et extension ;
 la récupération de la force musculaire des muscles du membre inférieur ;
 la surveillance de la non apparition de complications et de la diminution des douleurs ;
 la reprise des activités de la vie quotidienne puis sportive.

Le séjour en centre de rééducation (ou soin de suite et de réadaptation) n'est pas nécessaire si les suites sont simples. À la sortie de l'hôpital, les soins de rééducation se déroulent à domicile ou en cabinet.

Après l'opération, 88 % des personnes retrouvent leur niveau d'activité physique et sportive antérieur à l'opération. Dix an après, encore 70 % continuent à pratiquer un sport.

Complications

Complications dites « non mécaniques » 
Ce sont :
les complications thrombose veineuse profonde (phlébite) avec le risque d'embolie pulmonaire, réduites par le traitement anticoagulant, l'utilisation en journée de bas de contention et le lever précoce ;
l'anémie, corrigée avant d'opérer (EPO, fer, etc.) ;
l'infection toujours possible.

Complications mécaniques 
Les problèmes qui peuvent se présenter sont essentiellement :
l'usure de la prothèse (plus précisément du polyéthylène)
le déscellement de la prothèse d'autant moins à redouter que l'indication de l'opération et sa mise en œuvre sont de qualité (expérience du chirurgien).

Orthopédie

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Gonarthrose
 Reprise des complications de prothèse de genou

Notes et références 

Genou
Traitement chirurgical en orthopédie